Australia Sevens 2003 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Australia Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 lutego 2003 roku na Ballymore Stadium w Brisbane będąc trzecim turniejem sezonu 2002/2003.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Ballymore Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2002/2003 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy ogłoszono na początku stycznia 2003 roku, a wśród wyznaczonych arbitrów znaleźli się Stuart Dickinson, Matt Goddard i Paddy O’Brien.

Wśród faworytów turnieju wymieniano Australię, z debiutującymi Lote Tuqiri i Chrisem Lathamem, Nową Zelandię – liderów cyklu, Fidżi – zwycięzców poprzedzającego turnieju oraz Anglię. W fazie grupowej w obecności ponad siedmiu tysięcy widzów z dobrej strony pokazał się zespół z Wysp Cooka, Anglicy pokonali Fidżyjczyków, Australijczycy łatwo wygrali swe mecze, zaś Nowa Zelandia nie oddała rywalom nawet punktu. W drugim dniu Australijczycy stracili szansę na końcowe zwycięstwo przez czerwoną kartkę dla Brocka Jamesa, Francuzi dotarli do pierwszego półfinału, w całych zawodach triumfowali jednak reprezentanci Anglii, którzy w półfinale odnieśli pierwsze w historii zwycięstwo nad Nowozelandczykami, a w finale po raz drugi w tym turnieju pokonali Fidżyjczyków.

Najwięcej punktów zdobył Fidżyjczyk, Nasoni Roko, który wraz z dwoma innymi zawodnikami zwyciężył ex aequo również w kategorii przyłożeń z sześcioma. Najlepszym graczem turnieju został natomiast wybrany Anglik Ben Gollings.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2002/2003)
Australia Sevens
2003 w Australii